ФК Локомотива се може односити на:

 ФК Локомотива Брчко
 НК Локомотива Винковци
 НК Локомотива Загреб
 НК Локомотива Кутина
 НК Локомотива Ријека
 ФК Локомотива Београд
 ФК Локомотива Скопље
 ФК Локомотива Софија
 ФК Локомотива Москва